SKQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sekakes (Lesotho)
 skq – codice ISO 639-3 della lingua sininkere